El rotllo de canyella és un rotllo dolç (un tipus de pa dolç) originari del Nord d'Europa (sobretot d'Escandinàvia, però també a Àustria i Alemanya) i Amèrica del Nord.

El rotllo de canyella constiseix en una fulla enrotllada de massa amb llevat sobre la que s'empolvora una barreja feta de canyella i sucre sobre una fina capa de mantega. Aleshores, la massa s'enrotlla, es talla en porcions individuals i s'enforna o es fregeix. Els seus ingredients principals són: farina, canyella, sucre i mantega, que donen un gust dolç.

Plats d'esmorzar
Postres